BMW X — серія спортивних кросоверів німецької компанії BMW:
BMW X1 (SUV на платформі 1 серії)
BMW X2 (SUV на платформі X1)
BMW X3 (SUV на платформі 3 серії)
BMW X4 (SUV купе, на платформі Х3)
BMW X5 (SUV на платформі 5 серії)
BMW X6 (SUV купе, на платформі Х5)
BMW X7

Галерея

BMW